Зимний чемпионат 2001 () — первая половина 59-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2001/02) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2001/2002 на rsssf.com

2001
Мексика
Спорт в Мексике в 2001 году